Худ може да се отнася за:
 Худ (сура), единадесетата сура на Корана;
 Худ (пророк), един от пророците в исляма;
 Худ, окръг в САЩ, щат Тексас;
 Худ, британски линеен крайцер.